Schiefner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schiefner (1817–1879), deutsch-baltischer Sprachwissenschaftler und Ethnologe
 Dominik Schiefner (* 1979), deutscher Schauspieler
 Mandy Schiefner-Rohs (* 1980), deutsche Schulpädagogin und Hochschullehrerin
 Udo Schiefner (* 1959), deutscher Politiker (SPD), MdB

Siehe auch:
 Schiffner